Die Ekstraklasa 2017/18 war die 84. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren seit ihrer Gründung im Jahre 1927. Insgesamt nahmen sechzehn Vereine an der Saison 2017/18 teil.

Die Saison begann am 14. Juli 2017 und endete am 20. Mai 2018. Vom 19. Dezember 2017 bis zum 8. Februar 2018 wurde sie durch eine verkürzte Winterpause unterbrochen.

Der Meister qualifizierte sich für die UEFA Champions League 2018/19, der zweite Platz und dritte Platz für die UEFA Europa League 2018/19. Die beiden letztplatzierten Vereine stiegen in die 1. Liga ab. Aufsteiger aus der zweiten polnischen Liga waren erstmals in deren Vereinsgeschichte Sandecja Nowy Sącz sowie der nach dem Abstieg 2015/16 direkt wiederaufgestiegene Verein Górnik Zabrze.

Saisonverlauf 
Die Partie Lech Posen gegen Legia Warschau am letzten Spieltag der Finalrunde wurde nach einem Spielabbruch am grünen Tisch mit 3:0 für Warschau gewertet, nachdem Anhänger von Lech beim Stand von 0:2 das Spielfeld gestürmt und Rauchbomben gezündet hatten, um zu verhindern, dass die Hauptstädter in ihrem Stadion die Meisterschaft holen. Durch diese Entscheidung gewann Legia Warschau letztendlich fix den Meistertitel.

Stadien und Spielorte 
Insgesamt nahmen 16 Mannschaften an der Meisterschaft teil, von denen 14 bereits in der letzten Saison in der Ekstraklasa spielten.

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Endrunde

Meisterrunde 
Die acht bestplatzierten Vereine der Vorrunde erreichten die Meisterrunde, in der es neben der Meisterschaft auch um die internationalen Plätze im Europapokal ging. Der Meister qualifizierte sich für die Qualifikation zur Champions League und die beiden Mannschaften auf den Plätzen zwei und drei für die Qualifikation zur Europa League.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Punkte aus Vorrunde – 3. Direkter Vergleich aus Vorrunde (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore – 6. Fair-Play

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die Teams auf den Plätzen 9 bis 16 der Vorrunde erreichten die Abstiegsrunde. Nach Abschluss der Runde stiegen die zwei Letztplatzierten in die zweitklassige 1. Liga ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Punkte aus Vorrunde – 3. Direkter Vergleich aus Vorrunde (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore – 6. Fair-Play

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle und Resultate der Ekstraklasa 2017/18 auf 90minut.pl

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017/18